Ву́лиця Сосе́нка (також вулиця Модеста Сосенка) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Сосенка 

 Вулиця Модеста Сосенка — вулиця у місті Коломия.
 Вулиця Модеста Сосенка — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Модеста Сосенка — вулиця у селі Микитинці, Івано-Франківської області, підпорядковане Івано-Франківській міськраді.

 
Вулиці, названі на честь людей